Nowhere to Run peut désigner :

 Nowhere to Run, titre original de Cavale sans issue ou Le Protecteur traqué au Québec, film américain de Robert Harmon sorti en 1993 ;
 Nowhere to Run, chanson du groupe Martha and the Vandellas datant de 1965.